Osoby o tym nazwisku:
 Leon Liebrecht – polski działacz narodowy
 Torben Liebrecht – niemiecki aktor i reżyser